Курыкин — фамилия.

Известные носители 
 Курыкин, Валерий Алексеевич (род. 1944) — советский и российский кинорежиссёр и сценарист.
 Курыкин, Сергей Иванович (род. 1959) — украинский политик.